Хјурон има више значења:
 Хјурон
 Округ Хјурон (Мичиген)
 Округ Хјурон (Охајо)
 Хјурон (Калифорнија)
 Хјурон (Јужна Дакота)
 Хјурон (Канзас)